Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 1000 méteres versenyszámát február 26-án rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Christa Rothenburger nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

{| class="wikitable"
|Világrekord 
|
|1:18,11
|Calgary, Kanada
|1987. december 5.
|-
|Olimpiai rekord|
|1:21,61|Szarajevó, Jugoszlávia
|1984. február 13.
|}

A versenyen új rekordok születtek:

 Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:WR''': világrekord

Jegyzetek

Források 

N01000